Pistolet pneumatyczny 10 m drużyn mieszanych – konkurencja rozegrana w dniu 27 lipca 2021 r. Zawody odbyły się w Asaka Shooting Range. Wystartowało 29 drużyn z 20 krajów.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Format zawodów 
W zawodach startują dwuosobowe zespoły (kobieta i mężczyzna). W pierwszej fazie eliminacji każdy z zawodników oddaje trzy serie po 10 strzałów. O kolejności decyduje suma punktów obu zawodników. Do drugiej fazy kwalifikacji awansuje osiem najlepszych drużyn. W tej części rywalizacji każdy z zawodników oddaje dwie serie po 10 strzałów. Wynik drużyny to suma uzyskanych punktów przez zawodników. Do finału awansują dwie pierwsze drużyny z tej fazy kwalifikacji, a do pojedynku o brązowy medal kwalifikują się drużyny z miejsc 3 i 4. Finałowe pojedynki składają się z maksymalnie 15 serii strzałów (każdy z zawodników w danej serii oddaje jeden strzał). Za zwycięstwo w danej serii drużyna otrzymuje 2 pkt w przypadku remisu każda z drużyn otrzymuje 1 pkt (do wyniku w danej serii liczy się suma punktów zawodników). Rozgrywka jest przerywana w przypadku gdy któraś z drużyn osiągnie 16 punktów.

Kwalifikacje Faza 1

Kwalifikacje Faza 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020